Gli edifici di Vicenza storicamente legati alla famiglia Sesso sono:

 Palazzo Arnaldi Sesso Piovene, del primo Rinascimento vicentino, in contrà Zanella
 Palazzo Lanzè Sesso Zen Fontana, in stile gotico fiorito, costruito su precedente casa torre dei Lanzè, contiguo al precedente in contrà Zanella
 Palazzo Lanzè Sesso Squarzi, in contrà Santi Apostoli

Pagine correlate 
 Villa Sesso Schiavo, villa palladiana incompiuta, a Sandrigo